Fandango (muziek), een dansvorm
 Fandango (film), een film uit 1985
 Grim Fandango, een computerspel van LucasArts
 Fandango (De Boeck), een compositie van Marcel De Boeck